Žumberak (dt. Sichelburg) steht für:
einen Ort im Gebiet Žumberak, siehe Žumberak (Kroatien)
ein Gebirge in Kroatien und Slowenien, siehe Žumberak-Gebirge 
einen Naturpark in Kroatien, siehe Naturpark Žumberak und die Samobor-Berge